Михаил Николаевич Смирнов (8 ноября 1900, с. Никольское-Отводное, Ярославская губерния, Российская империя — 13 марта 1967, Саратов, РСФСР, СССР) — советский военачальник, генерал-майор (16.10.1943).

Биография 
Родился 8 ноября 1900 года в селе Никольское-Отводное, ныне село Николо-Отводное, Трофимовский сельский округ, Середское сельское поселение,   Даниловский район, Ярославская область, Россия. Русский.

Военная служба

Гражданская война 
В мае 1919 года был призван в РККА Даниловским уездным военкоматом и направлен на Костромские командные пехотные курсы. По их окончании в октябре того же года убыл в штаб Западного фронта в город Смоленск, где назначен в запасной полк. В ноябре 1919 года убыл в 469-й пограничный полк 53-й стрелковой дивизии, в его составе исполнял должности командира взвода, помощника командира и командира роты. С этим полком участвовал в боях с белополяками. 30 мая 1920 года в районе м. Козяны Виленской губернии полк был окружен, а батальон почти весь уничтожен. В этом бою  Смирнов был тяжело ранен. Лишь вечером его подобрали польские санитары, после чего он находился в госпиталях сначала в Вильно, затем в Гродно. В июле он был освобожден из плена частями 3-го конного корпуса Красной армии под командованием Г. Д. Гая. После освобождения Смирнов был эвакуирован в военный госпиталь в Москву, по излечении в августе назначен командиром взвода в 1-й запасной полк МВО. В начале октября 1920 года переведен командиром взвода в Московский флотский полуэкипаж, откуда в конце месяца убыл в Нижегородский флотский экипаж. В конце ноября направлен с отрядом моряков на Южный фронт — в Севастопольский флотский экипаж. В конце января 1921 года  был назначен в Севастопольский караульный батальон, где исполнял должности помощника командира и командира роты.

Межвоенные годы 
В ноябре 1921 года того же года направлен на учебу в Высшую объединенную военную школу им. С. С. Каменева в городе Киев. В августе 1923 года, по окончании школы,  Смирнов был назначен командиром роты в 45-й стрелковый полк 15-й Сивашской стрелковой дивизии УВО в городе Херсон. С января по октябрь 1924 года учился в Высшей школе военной маскировки в городе Киев, затем вернулся в полк и проходил службу командиром роты, помощником командира и командиром батальона. В мае 1933 года назначен помощником командира по строевой части 283-го стрелкового Бессарабского полка 95-й стрелковой дивизии. С февраля по июнь 1936 года находился на учебе на Высших стрелково-тактических КУКС РККА «Выстрел» в городе Бронницы, которые окончил с отличием, после чего вернулся в полк на прежнюю должность. С марта 1937 года вступил в командование этим же полком. С января 1938 года исполнял должность инспектора по стрелково-тактической подготовке — заместителя начальника штаба Киевского корпуса вузов КОВО. После его расформирования в июне 1938 года назначен помощником начальника Одесского пехотного училища, затем в августе переведен преподавателем тактики Одесских КУКС запаса РККА. В сентябре 1939 года майор  Смирнов назначен помощником начальника по учебно-строевой части Свердловского пехотного училища УрВО. С ноября 1940 года исполнял должность начальника Канского пехотного училища, которое затем было переведено в город Кемерово и переименовано в Кемеровское пехотное училище.

Великая Отечественная война 
В начале войны полковник Смирнов продолжал руководить училищем. В октябре 1941	года назначен командиром 380-й стрелковой дивизии, находившейся на формировании в СибВО в городе Славгород Алтайского края. После сформирования убыл с дивизией на Карельский фронт в район Вытегра. В январе 1942 года  дивизия была переброшена на Калининский фронт в район Нелидово, где вошла в состав 22-й армии. С 21 февраля ее части участвовали в Сычевско-Вяземской наступательной операции. 13 марта 1942 года в бою в районе деревни Труханово Калининской области Смирнов был ранен, по излечении назначен командиром 1206-го стрелкового полка 362-й стрелковой дивизии. С апреля 1942 года исполнял должность заместителя командира 186-й стрелковой дивизии, которая в составе этой же 22-й армии занимала оборону на северном берегу реки Молодой Туд на рубеже Переедово, Молодой Туд, Медведево. В сентябре Смирнов вновь был допущен к исполнению должности командира 380-й стрелковой дивизии и убыл с ней в 39-ю армию Калининского фронта. В конце сентября дивизия вела успешные наступательные бои по выходу к Волге и захвату плацдарма на северном берегу реки (10-12 км северо-западнее Ржева), затем до конца декабря находилась в обороне на занимаемом участке (с 29 ноября — в составе 30-й армии этого же фронта). 31 декабря 1942 года дивизия убыла в состав 1-й ударной армии Северо-Западного фронта (юго-западнее Демянска).

В марте 1943 года  назначен командиром 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая в составе Северо-Западного фронта вела безуспешные наступательные бои южнее Старой Руссы. С апреля дивизия находилась в резерве Ставки ВГК в составе 66-й и 5-й гвардейской армий Степного военного округа. С июля 1943 года ее части в составе 5-й гвардейской армии Воронежского фронта участвовали в Курской битве, в оборонительных боях под Прохоровкой, затем в Белгородско-Харьковской наступательной операции и освобождении Белгорода и Харькова. С 6 сентября дивизия в составе армии была подчинена Степному (с 20.10.1943 — 2-й Украинский) фронту и участвовала в битве за Днепр, Кировоградской наступательной операции в освобождении городов Полтава, Кременчуг, Кировоград. Приказом ВГК от 29 сентября 1943 года за освобождение города Кременчуг ей было присвоено наименование Кременчугская, а 10 декабря за освобождение города Знаменка — Знаменская. В конце января 1944 года дивизия вошла в состав 5-й гвардейской танковой армии и участвовала в Корсунь-Шевченковской наступательной операции, в уничтожении окруженной корсунь-шевченковской группировки противника. В конце февраля она была подчинена 4-й гвардейской армии этого же фронта и успешно действовала в Уманско-Ботошанской наступательной операции. За образцовое выполнение заданий командования в боях за освобождение города Умань дивизия была награждена орденом Красного Знамени (19.3.1944), а за форсирование Днестра, овладение городом и железнодорожным узлом Бельцы и выход на государственную границу с Румынией — орденом Суворова 2-й ст. (8.4.1944). После взятия города Оргиев с 21 апреля 1944 года она вошла в 7-ю гвардейскую армию и находилась в ее составе до конца войны. В декабре 1944 года в ходе Будапештской наступательной операции ее части участвовали в прорыве обороны немецко-венгерских войск северо-восточнее Будапешта и в наступлении по его окружению. Затем в марте — апреле 1945 года они вели бои на территории Австрии и Чехословакии, участвуя в Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. 10 мая 1945 года в районе города Пржибрам передовые части дивизии встретились с союзными американскими войсками, где и закончили войну.

За время войны  комдив Смирнов  был девять раз персонально упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны в июле 1945 года 6-я гвардейская воздушно-десантная дивизия была переименована в 113-ю гвардейскую стрелковую с дислокацией сначала в ЦГВ, затем в Таврическом ВО. С апреля 1948 года генерал-майор  Смирнов командовал 43-й отдельной гвардейской стрелковой бригадой. В декабре он командирован на курсы усовершенствования командиров стрелковых дивизий при Военной академии им. М. В. Фрунзе, по окончании которых был назначен начальником Саратовского суворовского военного училища. В августе 1954 года генерал-майор  Смирнов уволен в отставку.

Жил в городе Саратов, вёл большую общественную работу как заместитель председателя общества Советско-чехословацкой дружбы. Избирался депутатом Саратовского городского и Областного Совета народных депутатов.

Награды 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (05.09.1943,  03.11.1944, 15.11.1950)
 орден Суворова II степени (13.06.1944)
 два орден Кутузова II степени (19.01.1944, 28.04.1945)
 орден Отечественной войны I степени (14.01.1944)
медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (25.08.1945)
 «За взятие Будапешта»
 «За взятие Вены»
 «За освобождение Праги»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен М. Н. Смирнов
 За овладение городом Кременчуг – сильным предмостным опорным пунктом немцев на левом берегу реки Днепр. 29 сентября 1943 года. № 26.
 За овладение городом Знаменка — важнейшим железнодорожным узлом Правобережной Украины и мощным опорным пунктом обороны немцев на кировоградском направлении. 10 декабря 1943 года № 48.
 За овладение штурмом мощными опорными пунктами обороны противника – городами Яссы, Тыргу-Фрумос, Унгены и захват более 200 других населенных пунктов. 22 августа 1944 года. № 168.
 За форсирование реки Грон и Нитра, прорыв обороны противника по западным берегам этих рек и овладение городами Комарно, Нове-Замки, Шураны, Комьятице, Врабле — сильными опорными пунктами обороны немцев на братиславском направлении. 30 марта 1945 года. № 318
 За овладение городами Трнава, Глоговец, Сенец – важными узлами дорог и опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Братиславе. 1 апреля 1945 года. № 326.
 За овладение штурмом важным промышленным центром и главным городом Словакии Братислава – крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае. 4 апреля 1945 года. № 330.
 За овладение городами и важными железнодорожными узлами Малацки и Брук, одновременно войска фронта с боем заняли города Превидза и Бановце – сильные опорные пункты обороны немцев в полосе Карпат. 5 апреля 1945 года. № 331.
 За овладение центром нефтеносного района Австрии городом Цистерсдорф. 17 апреля 1945 года. № 338
 За овладение в Чехословакии городами Яромержице и Зноймо и на территории Австрии городами Голлабрунн и Штоккерау — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 8 мая 1945 года. № 367
 Других государств
:
 орден «Защита Отечества»;
 медаль «За освобождение от фашизма»
Почётный гражданин
Смирнов Михаил Николаевич был избран почётным гражданином города Братислава

Память

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Выпускники Киевского высшего общевойскового командного училища
Выпускники курсов «Выстрел»
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Воздушные десантники Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Начальники Суворовских училищ
Члены КПСС
Почётные граждане Братиславы
Похороненные в Саратове